Venetské písmo může být:
Venetské písmo (Itálie) – jedno ze staroitalských písem, používané Venety ve starověké Itálii
Venedské písmo – jeden ze zavádějících názvů pro hypotetické předkřesťanské slovanské písmo

Písma